Ранчо ел Лимон има више значења:

 Ранчо ел Лимон (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Лимон (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику